Сезон 1995/96 е 23-тият сезон в историята на ПФК Нефтохимик 1962. „Шейховете“ участват за втора поредна година в „А“ футболна група, както и в Купата на България.

„А“ футболна група 1995/96 
Крайно класиране

Есенен полусезон

Пролетен полусезон

Kупа на България 1995-1996 
1/16 финал Вихрен (Сандански) – Нефтохимик (Бургас) 	0:1

1/8 финал Атлетик (Велинград) – Нефтохимик (Бургас)	1:1 0:3

1/4 финал ЦСКА (София) – Нефтохимик (Бургас)		3:0 2:2

Източници 

www.rsssf.com

www.bulgarian-football.com 

Футболни отбори през сезон 1995/96
Лукойл Нефтохим Бургас